El término Beriózovski  o Berezovski (Берeзовский) puede referirse a:

 Beriózovski, localidad del óblast de Kémerovo, en Rusia.
 Beriózovski, localidad del óblast de Sverdlovsk, en Rusia.
 Beriózovski, localidad del óblast de Rostov, en Rusia.ç